Богдан Планич (; ) — сербский футболист, защитник. Футболист клуба «Шабаб Аль-Ахли».

Клубная карьера 
Планич родился в Ужице и начал свою карьеру с клуба «Златибор» в Зональной лиге «Дрина», а затем в 2011 году перешёл в сербский клуб Суперлиги «Слобода» из Ужице в зимнее трансферное окно. Следующей зимой он перебрался в команду из Сербской лиги Белграда «Жарково». Летом 2012 года Планич вернулся в свой родной город и присоединился к сербскому клубу Первой лиги «Единство Путеви».

В 2013 году перешёл в столичный ОФК. Сразу же вошёл в символическую сборную сезона 2013/14. Это обеспечило его переход в «Црвену Звезду» в июле 2014 года. Однако он вернулся в ОФК всего через шесть месяцев. В июле 2016 года Планич подписал контракт на два с половиной года с клубом «Войводиной». Он второй раз вошёл в символическую сборную в сезоне 2016/17.

В августе 2017 года, после долгих переговоров, Планич переехал за границу в румынский клуб «Стяуа», где стал основным игроком команды, и даже выходил на поле с капитанской повязкой. 9 сентября 2017 года Планич дебютировал за клуб в матче против «Вииторула», где «Стяуа» проиграл 0:1. С клубом он дошёл до 1/16 финала Лиги Европы 2017/18, где «Стяуа» проиграл римскому «Лацио» с общим счётом 2:5.

6 сентября 2020 года Планич подписал трёхлетний контракт с израильским клубом «Маккаби» из Хайфы. 17 сентября 2020 года Планич дебютировал за клуб в квалификационном матче Лиги Европы против «Кайрата», где «Маккаби» выиграл 3:1.

Международная карьера 
В мае 2014 года Планич дважды играл за сборную Сербии до 21 года, выйдя на замену в товарищеских матчах против Израиля и Австрии.

Статистика

Достижения 
«Стяуа»
 Обладатель Кубка Румынии: 2019/20

Примечания 

Футболисты Сербии
Игроки сборной Сербии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Златибор»
Игроки ФК «Слобода» Ужице
Игроки ФК «Жарково»
Игроки ФК «Единство Путеви»
Игроки ФК ОФК
Игроки ФК «Црвена звезда»
Игроки ФК «Воеводина»
Игроки ФК «Стяуа»
Игроки ФК «Маккаби» Хайфа